Lemus ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Antonio Recinos Lemus (* 1963), guatemaltekischer Geistlicher, Bischof von Zacapa
 Alfredo Lemus (* 1952), venezolanischer Boxer
 Bernabé de Jesús Sagastume Lemus (* 1961), honduranischer Ordensgeistlicher, Bischof von San Marcos

Lemus steht für:

 (15031) Lemus, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Lehmus